Orahovica kan syfta på:

Kroatien 

 Orahovica, ort, Virovitica-Podravinas län,

Nordmakedonien 

 Oraovica (ort i Makedonien), Opsjtina Radovisj,